Paperino e il terribile 3P (The Long Race to Pumpkinburg) è una storia breve di Carl Barks.  La storia è composta da 10 tavole e si ispira a The Hockey Champ, film del 1939 dove Paperino e Qui, Quo, Qua  giocano ad una gara di Hockey su ghiaccio.

Trama 
La storia narra di una sfida (una corsa sui pattini sul ghiaccio) fra Paperino e  Qui, Quo, Qua, il tragitto da percorrere è la strada gelata che unisce Paperopoli a Zuccopoli.

Nella gara Paperino oltre ad essere più bravo dei nipoti imbroglia anche, ma alla fine sottovalutandoli verrà sconfitto. La storia in alcune pubblicazioni viene inserita in una trilogia dalle caratteristiche simili.

Pubblicazioni 
 USA, marzo 1945 su Walt Disney's Comics and Stories n. 54.
 Italia, 24 dicembre 1949 sul numero 189 Albi d'Oro.

Altre pubblicazioni italiane 
Albi della Rosa n. 27 (15/5/1955)
Albi d'Oro Prima Ristampa n. 189 (1958)
Super Almanacco Paperino n. 1 (12/1976) 
Complete Carl Barks n. 3 (1980) 
Paperino n. 2A (4/1984)
Paperino Mese n. 104 (2/1989)
Zio Paperone n. 20 (5/1991)
Paperino - Carl Barks n. 3 (7/1996)
La grande dinastia dei paperi n. 36 (29/9/2008)

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Carl Barks